Der kosmologische Operator von Boushaki oder Inkonsistenzindex (IOI) ist eine analytische Technik in der Kosmologie, die ab 2006 von Mustapha Ishak-Boushaki entwickelt wurde, um die Expansion des Universums zu analysieren.

Primärforschung 
Mustapha Ishak-Boushaki veröffentlichte seine erste Arbeit über die Inkonsistenzen der Expansion des Universums im Jahr 2006, nachdem er seine Doktorarbeit mit dem Titel „Studies in non-homogeneous cosmological models“ unter der Leitung von Kayll William Lake im Juni 2003 an der Queen's University in Kingston eingereicht hatte.
Boushaki versuchte, das Problem der beschleunigten Expansion des Universums zu lösen, indem er die Rolle der hypothetischen Dunklen Energie bei der Modifikation des Gravitationswelleneffekts untersuchte.

Inkonsistenzindex 
Ishak-Boushaki und sein Student Weikang Lin entwickelten an der University of Texas in Dallas ein neues Maß namens Index of Inconsistency (IOI), das einen numerischen Wert dafür liefern kann, wie viel mehr als zwei Datensätze nicht übereinstimmen.
In diesem Tool kann ein Inkonsistenzwert von mehr als eins bedeuten, dass die Kosmologie-Datensätze inkonsistent sind, während ein Wert von mehr als fünf sie in die Klasse der starken Inkonsistenz einordnet.
Diese Methode und andere, die zur Bewertung des Inkonsistenzphänomens verwendet werden, stimmen nicht mit den Ergebnissen des Planck-Weltraumteleskops überein.

Hubble-Konstante 

Dieses statistische Tool wird verwendet, um verschiedene Techniken zu vergleichen, um die Hubble-Konstante zu bewerten, welche die Ausdehnungsrate des Universums beschreibt.
Seit 2016 verwendet Boushaki diese konstanten Messungen in seinen Berichten, die sich mit den Ergebnissen aus der Untersuchung von Inhomogenitäten bei kosmologischen Entfernungen und großräumigem Strukturwachstum befassen.
Tatsächlich haben diese Studien und Berichte gezeigt, dass diese wichtige kosmologische Konstante von ihrem wahren Wert abweichen kann, wenn die Inhomogenitäten nicht berücksichtigt werden.
Boushaki verwendete Daten, die von den Kameras des Hubble-Weltraumteleskop erzeugt wurden, um mit dem IOI-Tool die kosmologischen Konstanten zu vermessen und zu berechnen.

Vera C. Rubin Observatory 
Boushaki und sein Forscherteam an der University of Texas at Dallas haben ihr IOI-Tool anderen Wissenschaftlern weltweit zur Verfügung gestellt, um sich um Inkonsistenzen zwischen Datensätzen zu kümmern.
Die Theorie soll in Zusammenarbeit mit dem Vera C. Rubin Observatory (ehemals Large Synoptic Survey Telescope (LSST)) überprüft werden. Das Großteleskop hat als eines der Ziele die Messung kosmologischer Diskordanzen und Marginalisierungseffekten, sowie deren Anwendung auf die Geometrie und das Wachstum aktueller Datensätze, wobei auch das Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) verwendet wird.

Einzelnachweise 

Kosmologie (Physik)
Allgemeine Relativitätstheorie
Spezielle Relativitätstheorie
Bayessche Statistik
Multivariate Statistik